Sweet Memories peut désigner :
 deux chansons de Jean-Jacques Goldman, interprétées par lui sous le pseudonyme éponyme ;
 un album et une chanson de Mickey Newbury ;
 une chanson de Kumi Kōda ;
 un film muet américain réalisé par Thomas H. Ince.